Dans la tourmente est la quatrième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou. cette histoire est inachevée (29 mai 1941), lorsque Tondu se retrouve face à un phoque. La suite de l'histoire après une interruption de quelques fascicules se retrouve dans "Les péripéties de Tif", considérée sur le site Wikipédia comme une 5ème aventure.

Univers

Résumé 
Shanghaïés par un navire mutin qui prétendait les ramener du Congo belge vers l'Europe, Tif et Tondu sont faussement accusés par la marine espagnole. Sauvés par une tempête, ils atterrissent sur l'île de Sainte-Hélène où ils trouvent la trace du trésor d'un colonel de Napoléon Ier, légué à la famille de Brissac. Les mutins et des escrocs leur disputent ce trésor.

Personnages 
 Tif et Tondu
 L'équipage du navire mutin, les escrocs qui se sont associés à eux pour prendre le trésor
 Louis de Brissac, descendant des héritiers du trésor

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1940
Histoire publiée pour la première fois en 1941